Zwingmann ist der Familienname folgender Personen

 Johann Zwingmann (1906–1984), Präsident der Reichsbahndirektion München
 Michael Zwingmann (* 1964), deutscher Bildhauer
 Walter Zwingmann (* 1941), deutscher Jazzmusiker
 Werner Zwingmann (* 1946), deutscher Beamter und Veterinärmediziner